Rosenstraße 16 ist die Adresse folgender Gebäude:
 Rosenstraße 16–19 in Berlin, siehe Liste der Kulturdenkmale in Berlin-Mitte/Alt-Berlin
 Rosenstraße 16 in  Freital, siehe Liste der Kulturdenkmale in Somsdorf
 Rosenstraße 16/17 in Greifswald, siehe Liste der Baudenkmale in Greifswald (Außenbereiche) #Wieck
 Rosenstraße 16 in Lauingen (Donau), siehe Liste der Baudenkmäler in Lauingen (Donau)
 Rosenstraße 16/17 in Leipzig, siehe Liste der Kulturdenkmale in Miltitz (Leipzig)
 Villa Rosenstraße 16 (Radebeul)
 Rosenstraße 16 in St. Johann (Saar), siehe Liste der Baudenkmäler in St. Johann (Saar) #Rosenstraße
 Haus Rosenstraße 16 (Weißenburg)

Siehe auch:
 Rosenstraße